

Astronomia 
 21662 Benigni – asteroide del Sistema solare.

Geografia 
 Rifugio Cesare Benigni – rifugio alpino della Val Brembana.

Musica 
 Roberto Benigni - album discografico di Roberto Benigni

Persone 
 Gino Benigni (1889-1948) – architetto italiano.
 Pierpaolo Benigni (1972) – conduttore dell'emittente Coming Soon Television.
 Roberto Benigni (1952) –  attore, comico, showman, regista, sceneggiatore e cantante italiano.
 Roberto Benigni – ex presidente della fu società calcistica Ascoli Picchio F.C. 1898.
 Umberto Benigni (1862-1934) – presbitero cattolico e storico della Chiesa italiano.

Pagine correlate 
 Benigno